SS233 oder SS 233 steht für:
 Strada Statale 233 Varesina, Fernstraße in Italien

SS-233 steht für:
 USS Herring (SS-233), US-amerikanisches Unterseeboot

SS233